Hardmühle ist der Name folgender Orte:

In Bayern:
 Hardmühle (Dinkelsbühl), Stadtteil der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach

In Rheinland-Pfalz:
 Hardmühle (Mehren), ehemaliger Teil der Gemeinde Mehren (Westerwald) im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), eines Teils der Bürgermeisterei Weyerbusch

Siehe auch:
 Hartmühle
 Hardtmühle